Leofels ist ein geographischer Name:

 Leofels (Ilshofen), Weiler im Stadtteil Ruppertshofen von Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Burg Leofels, Burgruine beim Weiler Leofels von Ilshofen